

Informatica 
 MM6 – registro dell'architettura IA-32

Trasporti 
 MM6 – linea del Metrò del Mare